Austria:
 Gaal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Osoby:
 Franziska Gaal – węgierska aktorka
 Kathrin Gaal – austriacka polityk
 Louis van Gaal – holenderski piłkarz

Inne:
 (14616) Van Gaal – planetoida

Zobacz też:
 Gaahl
 Gal
 Gaál